Василий Шарапов:
 Шарапов, Василий Андреевич (1905—1952) — заместитель народного комиссара заготовок СССР.
 Шарапов, Василий Иванович (1916—2017) — советский государственный деятель, председатель Минского горисполкома.
 Шарапов, Василий Степанович (1758—1817) — оперный артист и драматический актёр Императорских театров.